Задний Двор — деревня в Клинском районе Московской области, в составе Воронинского сельского поселения. Население —  чел. (). До 2006 года Задний Двор входил в состав Слободского сельского округа

Деревня расположена в северной части района, примерно в 25 км к северо-северо-востоку от райцентра Клин, у границы с Тверской областью, у истоков реки Крутец (левый приток Сестры), высота центра над уровнем моря 139 м. Ближайшие населённые пункты — Микляево в 1,5 км на северо-восток и Малая Борщёвка в 0,3 км на юго-запад.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Воронинское на сайте Клинского района
 Устав сп Воронинское.
 Карта Клинского района.
 

Населённые пункты городского округа Клин